Parysatis est le nom de deux princesses perses de la dynastie achéménides.
 Parysatis, fille d'Artaxerxès 
 Parysatis, fille d'Artaxerxès